CAF je lahko:
 Afriška nogometna konfederacija
 Kanadske oborožene sile (angleško Canadian Armed Forces)
 Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (angleško Common Assessment Framework)